Schtschukino (russ. ) ist ein russischer Ortsname:
 Schtschukino (Moskau), ein Stadtteil Moskaus im Verwaltungsbezirk Nordwest

von Dörfern:
 in der Oblast Iwanowo:
 Schtschukino (Iwanowo)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Schtschukino (Jaroslawl), im Rajon Jaroslawl
 Schtschukino (Jaroslawl, Nekrassowo), im Rajon Nekrassowo
 Schtschukino (Jaroslawl, Uglitsch), im Rajon Uglitsch
 in der Oblast Kaliningrad:
 Schtschukino (Kaliningrad, Bagrationowsk) (nicht mehr existent; Leysuhnen, 1938–1945 Leisuhnen, sowie Schettnienen, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen)
 [Schtschukino] im Rajon Neman, seit 1993: Nowokolchosnoje (Sandlauken, 1938–1946 Sandfelde, kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 in der Oblast Kirow:
 Schtschukino (Kirow, Bisserowo), im Rajon Afanassjewo, Landgemeinde Bisserowo
 Schtschukino (Kirow, Paschino), im Rajon Afanassjewo, Landgemeinde Paschino 
 in der Oblast Kostroma:
 Schtschukino (Kostroma)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Schtschukino (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Schtschukino (Nowosibirsk)
 in der Oblast Pensa:
 Schtschukino (Pensa)
 in der Oblast Pskow:
 Schtschukino (Pskow, Kunja), im Rajon Kunja
 Schtschukino (Pskow, Pustoschka), im Rajon Pustoschka
 in der Oblast Smolensk:
 Schtschukino (Smolensk)
 in der Oblast Tula:
 Schtschukino (Tula)
 in der Oblast Wologda:
 Schtschukino (Wologda)

Siehe auch: Schtschokino